L'Hypo Group Tennis International 2005 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 25ª edizione dell'Hypo Group Tennis International, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2005. Si è giocato a St. Pölten in Austria, dal 16 al 22 maggio 2005.

Campioni

Singolare 

 Nikolaj Davydenko ha battuto in finale  Jürgen Melzer 6-3, 2-6, 6-4

Doppio 

 Lucas Arnold Ker /  Paul Hanley hanno battuto in finale  Martin Damm /  Mariano Hood 6–3, 6–4

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Tour 2005